Detour (englisch für „Umleitung“) steht für:

 Detour, ein Entwurfsmuster in der Softwareentwicklung, siehe Entwurfsmuster #Systemverwaltung (System management)

Filmtitel:
 Umleitung (Film), original Detour, US-amerikanischer Film von Edgar G. Ulmer (1945)
 Roadblock, original Detour, US-amerikanischer Film von Joey Travolta (1999)
 To Kill a Man – Kein Weg zurück, original Detour, britischer Film von Christopher Smith (2016)
 Detour (2017), deutscher Fernsehfilm von Nina Vukovic (2017) 
 The Detour, US-amerikanische Comedy-Serie (ab 2016)

Geografie:
 Detour (Maryland), Ort im Carroll County, USA
 Detour Township (Michigan), Ort im Chippewa County, USA
 Detour Island, Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktika
 Detour-Nunatak im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Duo Detour (Musik-Duo)
 Détournement (Begriff der Situationistischen Internationale)